Theba steht für:

 Theba (Alabama), Ort im Crenshaw County, Alabama
 Theba (Arizona), Ort Maricopa County, Arizona
 Theba (Gattung), Gattung der Schnirkelschnecken

Theba ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Theba (vor 1969–nach 2000), griechischer Opernsänger (Tenor)
 Iqbal Theba (* 1963), pakistanisch-amerikanischer Schauspieler